Александр Владимирович Заикин: Заикин, Александр Владимирович (род. 1988) — российский футболист.
 Заикин, Александр Владимирович (род. 1951) — советский хоккеист, российский тренер и функционер.